Škrjanče je krajevno ime več naselij v Sloveniji:

 Škrjanče, Mirna
 Škrjanče, Ivančna Gorica
 Škrjanče pri Novem mestu

Glej tudi 
 Škrjančevo

Naselja v Sloveniji